ZFC steht als Abkürzung für:

 Zaanlandsche FC, Fußballclub in Zaandam, Niederlande, bekanntester Fußballspieler dort war Johnny Rep
 Zambia Forestry College in Kitwe, Ausbildungsstätte für Forstwirtschaft in Sambia 
 Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom
 ZFC Meuselwitz e.V., Fußballverein aus Meuselwitz im deutschen Landkreis Altenburger Land 
 Zürcher Fechtclub Zürich, Schweiz, Gründung Okt. 1924 und einer der drei größten Fechtclubs der Schweiz

 
ZFC